Dalmannia är ett släkte av tvåvingar. Dalmannia ingår i familjen stekelflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Stekelflugor
Dalmannia